Войвозь () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Попешть.
 Войвозь () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Шиміан.